Warab puede referirse a:

 Warab, uno de los estados de Sudán del Sur.
 Warab, un distrito de Sudán del Sur.
 Warab, una ciudad de Sudán del Sur.